Владисла́в Алекса́ндрович Чернуше́нко (род. 14 января 1936, Ленинград) — советский и российский дирижёр, хормейстер, музыкальный педагог, музыкально-общественный деятель. Народный артист СССР (1991), лауреат Государственной премии РФ (1995), ректор и профессор Ленинградской/Санкт-Петербургской консерватории

Биография 
Владислав Чернушенко родился 14 января 1936 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), отец — Александр Львович Чернушенко (1904-?), мать — Лидия Ивановна Комарова (в девичестве - Булина, 1912-?). Начал заниматься музыкой в раннем детстве. В 1942 году в возрасте шести лет был эвакуирован из блокадного Ленинграда. 

С 1944 по 1953 годы учился в Хоровом училище при Ленинградской государственной академической капелле (педагоги: по классу фортепиано — Е. А. Аванова, по классу дирижирования — А. А. Патрикеев). В 1957 году окончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности хоровое дирижирование у А. Е. Никлусова. Вновь стал учиться в Ленинградской консерватории и в 1967 году окончил её уже как дирижёр оперно-симфонического оркестра у И. А. Мусина, а в 1970 году — аспирантуру.

С 1955 года некоторое время выступал в первом составе ВИА "Дружба" (вокал).

С 1958 года выступает как симфонический и хоровой дирижёр. С 1958 по 1962 годы работал в Магнитогорском музыкальном училище имени М. И. Глинки (ныне — Магнитогорская государственная консерватория имени М. И. Глинки) и дирижировал Магнитогорской хоровой капеллой. Вернувшись в Ленинград в 1962 году, организовал любительский Ленинградский камерный хор во Дворце культуры пищевой промышленности и руководил этим коллективом в течение 17 лет. С 1971 по 1974 год — второй дирижёр Ленинградского государственного академического Малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр).
Работал дирижёром Симфонического оркестра Карельского радио и телевидения, выступал в качестве дирижёра симфонических и камерных концертов, ставил ряд спектаклей в Оперной студии при Ленинградской консерватории. 
С этих лет активно занимается педагогической деятельностью — в Ленинградской консерватории (с 1987 года — профессор кафедры оперно-симфонического дирижирования), Хоровом училище имени М. И. Глинки, Музыкальном училище им. М. П. Мусоргского. 
В 1979 году был назначен ректором Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Эту должность занимал до 2002 года. В 2001 году Владислава Чернушенко ложно обвинили в растрате денег, полученных Консерваторией от иностранных студентов за обучение и перечисленных на различные зарубежные счета. В действительности валютные средства конвертировались через зарубежные счета в рубли, благодаря чему оказалось возможным выплачивать заработную плату педагогическому составу и другим сотрудникам Консерватории, а также  стипендий студентам и аспирантам. Напомним, что в то время педагогам других вузов России по большей части заработная плата не выплачивалась в связи с полнейшим обнищанием высшей школы и невозможностью государства поддержать бюджетную сферу. После длительного расследования обвинение было признано необоснованным и дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Однако в 2002 году Чернушенко покинул должность ректора, уйдя в отставку.

С 1974 года — художественный руководитель и главный дирижёр Ленинградской академической Капеллы. Бессменно руководит этим коллективом уже более 40 лет. Автор статей о хоровом искусстве. Председатель Хорового общества Ленинграда-Санкт-Петербурга (с 1974). Заместитель председателя Всероссийского музыкального общества (с 1983), председатель Ленинградского-Санкт-Петербургского музыкального общества (с 1986). Член Совета по русскому языку при Президенте Российской Федерации (1995—1997). Первый президент (1997—2000) Санкт-Петербургского Рахманиновского общества, действительный член Академии творчества, академик Петровской академии наук и искусств, член Международного союза музыкальных деятелей, Музыкального общества России, Музыкального общества Санкт-Петербурга. Председатель Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, руководитель и организатор многочисленных фестивалей и других культурных мероприятий в Санкт-Петербурге.

В 2014 году подписал Коллективное обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму.

В статье "Владислав Чернушенко" (сайт Свердловской филармонии), посвящённой его творчеству подчёркивается:{{цитата|Владиславу Чернушенко принадлежит главная заслуга в снятии запретов и возвращении русской духовной музыки в концертную жизнь России. В 1981 году им был организован ставший традиционным фестиваль «Невские хоровые ассамблеи», а в 1982 году, после полувековой паузы, в концертном зале Капеллы прозвучало «Всенощное бдение» С. В. Рахманинова.}}Очередной фестиваль "Невские хоровые ассамблеи", проведенный в октябре 2021 года, — "Александр Невский и ратная история Руси" — был посвящен празднованию 800-летия св. благоверного князя Александра Невского. Программа пяти концертов этого фестиваля была построена как серия литературно-музыкальных композиций, эпиграфом к которой могут послужить слова В. А. Чернушенко: "История Руси не единожды являла миру чудо воскресения ее из пепла. И каждый раз — испепеленная и поруганная — она восстает из праха в обновленной красоте и державном величии".

 Семья 
 Жена — Людмила Алексеевна Чернушенко, главный хормейстер государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Заслуженная артистка России (2004).
 Сын — Александр Владиславович Чернушенко (род. 1960), дирижёр, педагог, художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра государственной академической капеллы Санкт-Петербурга и музыкального театра Ленинградской консерватории, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории. Народный артист России (2011).

 Награды и звания 

 Лауреат международного конкурса в Дебрецене (Венгрия, 1970)
 Лауреат международного конкурса в Гориции (Италия, 1979)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1978)
 Народный артист РСФСР (1986)
 Народный артист СССР (1991)
 Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства (1995)
 Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1981) — за концертные программы (1978—1980)
 Премия Правительства Российской Федерации в области культуры (2015).
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2019)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005)
 Орден Дружбы (1996).

 Премия ВЦСПС (1989)
 Премия Академии искусств Франции — за вклад в искусство (1999)
 Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени (РПЦ, 2006)
 Серебряная медаль «Святого Благоверного Великого князя Александра Невского» (2004)
 Серебряная медаль «Святого Апостола Петра» (Санкт-Петербургская и Ладожская епархия, 2010)
 Награды Сербской православной церкви: 
 Орден Царя Константина
 Серебряная медаль Белого Ангела — за серию концертов в Сербии
 Почётный гражданин Санкт-Петербурга (2016)
 Почётный знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (2013)
 Почётный диплом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (2004).
 Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (2015).

 Жюри конкурсов 
 V Всероссийский открытый конкурс музыкантов-исполнителей на духовых и ударных инструментах им.Н.А.Римского-Корсакова, 2000 год, председатель президиума жюри

 Аудиозаписи 
 Antonin DVOŘAK. Stabat Mater, op. 58. Татьяна Новикова (сопрано), Жанна Полевцова (меццо-сопрано), Константин Плужников (тенор), Георгий Селезнев (бас), Геннадий Беззубенков (бас), хор капеллы им. М.И.Глинки п/у Владислава Чернушенко, на грампластинке «Antonin DVORAK», запись 1979 года, Мелодия:№ 202
 Jacques IBERT. Симфония-концертант для гобоя и струнных. Владимир Курлин (гобой) и Ленинградский камерный оркестр под управлением Владислава Чернушенко, на грампластинке «Музыка 20-го века (I)», запись 1984 года, Мелодия:№ 195
 Сергей Рахманинов. Вечерня, соч. 37. Хор капеллы им. М.И.Глинки п/у Владислава Чернушенко, на грампластинке «Сергей Рахманинов», запись 1986 года, Мелодия:№ 201
 Хор капеллы им. М.И.Глинки п/у Владислава Чернушенко, на грампластинке «Русская хоровая музыка 17-18-х веков», Мелодия:№ 203, запись 1986 года: - Страсти в русской традиции. Отрывки из "рукописи монаха Христофора", 1604 г. 
- Древнерусские песнопения: "Хвала Господу, о душа моя", "Встречай его", "О, святый Боже"
- 5 песнопений о победе полтавчан
- Песнопение о смерти Петра Великого;
запись 1987 года:
- Василий Титов. "Ты-утешение для всех страждущих". Концерт для двенадцатичастного хора
- Артемий Ведель. "Господи, теперь позволь тебе..."
 Хор капеллы им. М.И.Глинки п/у Владислава Чернушенко, на грампластинке «Русская хоровая сакральная музыка», Мелодия:№ 204, запись 1978 года: - Александр Архангельский. Я думаю о Страшном Суде
- Дмитрий Бортнянский. Концерт для хора № 27;
запись 1987 года:
- Дмитрий Бортнянский. Херувимская песнь
- Дмитрий Бортнянский. Мы хвалим тебя
- Максим Березовский. Не откажись от меня в пору старости. Концерт для четырехчастного хора;
запись 1988 года:
- Павел Чесноков. Бог с нами
- Павел Чесноков. - Объявил ангел 
- Павел Чесноков. Стих после Святого Причастия 
- Павел Чесноков. Знакомьтесь-это мужчина
 Петр Чайковский. Вечерня, оп. 52. Протоиерей Борис Глебов, хор капеллы имени М.И.Глинки п/у Владислава Чернушенко, на грампластинке «Петр Чайковский», запись 1979 года, Мелодия:№ 205
 Хор капеллы им. М.И.Глинки п/у Владислава Чернушенко, на грампластинке «Георгий Свиридов. Хоровая музыка», Мелодия:№ 206, запись 1982 года: - 5 припевов на стихи русских поэтов
- 3 припева на стихи А. С. Пушкина
- "Гимны Отечеству" на стихи Г. Сологуба. Кантата для хора из 4 частей;
запись 1983 года: - 3 припева из эпизодической музыки к" царю Федору Иоанновичу " А. Толстого
- 3 припева на народные стихи
 Русские народные песни в переложениях для хора Д. Шостаковича, П. Чеснокова, О. Коловского, П. Богданова, Н. Некрасова, А. Пащенко, А. Новикова. Хор капеллы им. М.И.Глинки п/у Владислава Чернушенко, на грампластинке «Русские народные песни», запись 1981 года, Мелодия:№ 207
 Сергей Слонимский. "Тихий Дон". Концерт для четырехчастного хора на стихи старинных казахских песен. Хор капеллы им. М.И.Глинки п/у Владислава Чернушенко, на грампластинке «Сергей Слонимский. Вокальная музыка», запись 1981 года, Мелодия:№ 235
 Юрий Фалик. Кантаты, вокальные циклы и песни на стихи русских поэтов. Елена Устинова (сопрано), Нина Романова (меццо-сопрано), Хор капеллы им. М.И.Глинки п/у Владислава Чернушенко и камерный оркестр Санкт-Петербургской государственной филармонии, дирижирует Александр Дмитриев, на грампластинке «Юрий Фалик. Вокальная музыка», запись 1975, 1976, 1981, 1983, 1986 годов, Мелодия:№ 236
 Литература 
 
 Чернушенко В. А''. Листья жизни. Воспоминания и размышления народного артиста СССР, художественного руководителя Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. — СПб.: Композитор, 2021. — 568 с.

Статьи

Примечания

Ссылки 

 Владислав Чернушенко на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга
 Владислав Чернушенко на сайте «Московский Музыкальный Вестник»
 Владислав Чернушенко на сайте Санкт-Петербургской филармонии
 Александр Броневицкий и Эдита Пьеха

Хормейстеры России
Хормейстеры СССР
Балетные дирижёры
Оперные дирижёры
Ректоры вузов России
Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Выпускники Хорового училища имени М. И. Глинки
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургского музыкального колледжа имени М. П. Мусоргского
Преподаватели Санкт-Петербургского хорового училища имени М. И. Глинки
Ректоры и директора Санкт-Петербургской консерватории
Персоналии:Михайловский театр
Общественные деятели СССР
Общественные деятели России